Big Grove Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Big Grove Township du comté de Kendall en Illinois.

 Big Grove Township du comté de Benton en Iowa.
 Big Grove Township du comté de Jefferson en Iowa.

Homonymie de townships